Конвой №3211 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у лютому 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорти «Хюга-Мару» (Hyuga Maru), «Сінюбарі-Мару», «Кайко-Мару», «Теньо-Мару №2 Го» (Tenyo Maru No. 2 Go або Senyo Maru No. 2 Go) та флотське судно-рефрижератор «Кінедзакі» (рахувались як ешелон 3211A), а також судна «Ебон-Мару», «Йова-Мару» та «Ейко-Мару №2 Го» (відносились до ешелону 3211B). Охорона складалась лише з есмінця «Савакадзе».

Загін вийшов із порту 11 лютого 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів дій американських підводних човнів і 16 лютого в районі за три десятки кілометрів на південний схід від острова Агріхан (північна група Маріанських островів) американський підводний човен USS Flying Fish випустив по Хюга-Мару чотири торпеди, дві з яких потрапили у ціль. За півгодини Хюга-Мару затонув. Загинуло 4 члена екіпажу, інші моряки були підібрані та доставлені на Паган (Маріанські острова), звідки їх відправили до порту Саєкі (північно-східне узбережжя Кюсю) на переобладнаних легких крейсерах «Бангкок-Мару» та «Сайгон-Мару».

З 21 лютого 1943-го охорону конвою підсилив переобладнаний патрульний корабель «Шонан-Мару №11» (Shonan Maru No. 11), а 22 лютого «Кінедзакі» відокремилось та попрямувало на атол Кваджелейн (Маршаллові острова).

25 лютого 1943-го конвой прибув на Трук.

Примітки 

3211